KB (аббревиатура латиницей) может означать:
 KB — килобайт.
 KB Kookmin Bank.
 Хлоридный канал Kb.
 «King’s Bounty» — оригинальная игра 1990 года.
 «King’s Bounty. Легенда о рыцаре» — российский ремейк King’s Bounty 2008 года.8099зьргощ8

См. также 
 КВ (аббревиатура кириллицей)